Tri Tôn (district), een district in de Vietnamese provincie An Giang.
 Tri Tôn (thị trấn), de hoofdplaats in bovengenoemd district.